

Чулпан — присілок, Толбазинська сільська рада, Аургазинський район, Башкортостан
 Чулпан — присілок, Уршацька сільська рада, Аургазинський район, Башкортостан
 Чулпан — присілок, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Чулпан — присілок, Буздяцький район, Башкортостан
 Чулпан — присілок, Єрмекеєвський район, Башкортостан
 Чулпан — село, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область
 Чулпан — присілок, Міякинський район, Башкортостан
 Чулпан — присілок, Салаватський район, Башкортостан
 Чулпан — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Чулпан — присілок, Янаульський район, Башкортостан

Див. також 
 Сулпан
 Чулпан 2-й
 Шолпан